Laureana Cilento – comune italiano in provincia di Salerno.
Laureana di Borrello – comune italiano in provincia di Reggio Calabria.